Lans (wapen), een stoot- of steekwapen
 Lans (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Lans (Saône-et-Loire), een gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire

Personen met de achternaam Lans 
 Carl Lans, een Nederlandse schrijver
 Jan van der Lans, een Nederlandse godsdienstpsycholoog
 Jos van der Lans, een Nederlands politicus en publicist
 Hans van der Lans, Nederlands bioloog.
 Pauline van der Lans, een Nederlandse schrijfster